De 8ste editie van de UEFA Cup werd gewonnen door Borussia Mönchengladbach in de finale tegen Rode Ster Belgrado.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
 Official Site
 Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1978/79